Полушкин — русская фамилия; имеет женскую форму Полушкина. Известные носители:

 Полушкин, Александр Васильевич (1941—2012) — советский режиссёр кукольной мультипликации.
 Полушкин, Александр Сергеевич (1877—1963) — офицер русского императорского флота
 Полушкин, Пётр Алексеевич (1924—2009) — Герой Советского Союза.
 Полушкин, Фёдор Фёдорович (1910—1991) — советский специалист в области проектирования подводных лодок, лауреат Сталинской премии.
 Полушкин, Яков Иванович — русский дипломат XVI века.

Другое 
 Полушкин — хутор в Азовском районе Ростовской области России.

См. также 
 Полушкино

Примечания